Mizraim (מִצְרַיִם|מִצְרָיִם em hebreu; árabe مصر, transliteração Miṣr) é o nome hebreu para a terra do Egito, com o sufixo dual -āyim, provavelmente se referindo a um guerreiro lendário do egito": Alto Egito e Baixo Egito.

Mizraim também é o nome de um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como o segundo filho de Cam, sendo, portanto, neto de Noé e irmão de Cuxe, Pute e Canaã.

Segundo o relato bíblico, Mizraim foi o pai de Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim (ancestral dos filisteus) e Caftorim. Entende-se que Mizraim seria patriarca comum dos antigos egípcios.

Ver também 
Árvore genealógica baseada em Gênesis:

Ver também
 Tabela das Nações
 Canaã
 Cananeus

Referências
Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Personagens do Antigo Testamento